Кра́йнер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Крайнер, Давид (род. 1981) — австрийский лыжник-двоеборец.
 Крайнер, Кэти (род. 1957) — канадская горнолыжница.
 Крайнер, Лори (род. 1954) — канадская горнолыжница.
 Крайнер, Марион (род. 1981) — австрийская сноубордистка.